

Geografia 
 Norvegia
 Vigeland – villaggio nella municipalità di Lindesnes, nella contea di Agder

Persone 
 Gustav Vigeland – scultore norvegese
 Maria Vigeland – pittrice e scultrice norvegese
 Nils Vigeland – compositore, pianista e docente statunitense

Altro 
 Museo Vigeland – museo di Oslo dedicato a Gustav Vigeland
 Parco di Vigeland – parco delle sculture a Oslo dedicato a Gustav Vigeland